Gevlekt kalkkrieltje
 Rood kalkkrieltje